Буо́р ( — земля; глина || земляной; глиняный; глинистый) — топоним в России якутского происхождения.

 Буор — урочище, на левом берегу оз. Икки-Кюель, координаты 62°42'	128°02’.
 Буор — озеро, в левобережье среднего течения р. Уюлу, координаты 64°13'	125°59’.
 Буор — река, левый приток р. Удякан, координаты 71°15'	117°47’.
 Буор — озеро, на правом берегу р. Вилюй, координаты 64°04'	126°15’.
 Буор — урочище, на левом берегу р. Суола, координаты 61°47'	130°44’.
 Буор — река, левый приток р. Дяра, координаты 68°13'	107°59’.
 Буор — река, левый приток р. Мунакан, координаты 67°10'	118°52’.

Примечания